

Черничево () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Крумовград.
 Черничево () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Хисаря.